Пы́дрангу () — деревня в волости Тапа уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Тамсалу.

География 
Расположена в 24 километрах к юго-западу от уездного центра — города Раквере — и в 16 километрах к юго-востоку от волостного центра — города Тапа. Высота над уровнем моря — 120 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 74 человека, из них 73 (98,6 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Пыдрангу по данным Регистра народонаселения:

Численности населения деревни Пыдрангу по данным Департамента статистики:

История 
Первые письменные упоминания о деревне Пыдрангу относятся к 1536 году (Poddernysse). В 1540 году деревня упоминалась под названием Podernas. В 1583 году упоминается мыза Pöddernis. На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как Педдрангъ.

В 1920-х годах на землях отчуждённой мызы Пыдрангу было основано поселение Пыдрангу, рядом с которым несколько позже возникло селение в центре бывшей мызы. В 1977 году их объединили в одну административную единицу — деревню Пыдрангу.

Происхождение топонима 
Пыдэр : Пыдра (, в переводе с эстонского — «Лось») — личное имя. Языковед  считал, что название произошло от слова Põdra в падеже инессив: Põdra-na.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа